

Codici 
 VOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vohemar (Madagascar)

Geografia 
 Voh – comune della Nuova Caledonia